Peroz ist der Name folgender Personen:

 Peroz I. († 484), persischer Großkönig
 Peroz II. († um 632), Sassanidenkönig
 Peroz von Persien (um 640–nach 677), persischer Kronprinz

Peroz ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-Étienne Peroz (1857–1910), französischer Offizier und Schriftsteller
 Nazir Peroz (* 1955), afghanisch-deutscher Informatiker und Hochschullehrer